Sosibios (griechisch Σωσίβιος) ist der Name folgender Personen:

 Sosibios (Vater) († um 203 v. Chr.), Politiker des Ptolemäerreiches und Sportler
 Sosibios (Sohn) († um 201 v. Chr.), Politiker des Ptolemäerreiches, Regent des Königs Ptolemaios V.
 Sosibios (Autor), griechischer Grammatiker, Historiker und Schriftsteller 
 Sosibios aus Athen, antiker Bildhauer
 Sosibios (Töpfer), antiker Töpfer

Siehe auch:
 Sosibius († 51 n. Chr.), römischer Gelehrter und Politiker